Sezóna 1999/2000 byla 26. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal CHH Txuri-Urdin.

Konečná tabulka základní části

Play off

Semifinále

Finále 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 1999
Lední hokej v roce 2000